Carabe steht für

 Mitglied der Familie Laufkäfer
 Exemplar der Art Echte Laufkäfer
 Bernstein